Фонва́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Эстиссак. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10156.

Коммуна расположена приблизительно в 130 км к юго-востоку от Парижа, в 85 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 15 км к западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 566 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 386 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 285 были экономически активными, 101 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 77,8 %). Из 285 активных работали 259 человек (146 мужчин и 113 женщин), безработных было 26 (11 мужчин и 15 женщин). Среди 101 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 44 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об